Шарьи́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на востоке Костромской области России.

Административный центр — город Шарья.

География 
Площадь района — 4070 км². Основные реки — Ветлуга, Большая Шанга, Нея.

История 

На западе России на тысячи километров раскинулась обширная Восточно-Европейская равнина. В 700 километрах от Москвы в лесном Заволжье по реке Ветлуга расположен Шарьинский район. Он вытянулся с севера на юг примерно на 100 км вдоль меридиана 45,5 градуса в. д.

Издревле люди селились по рекам, используя их как средство передвижения и пропитания. Такой была наша Ветлуга. По ней проходил древний торговый тракт. Много легенд сложено о Ветлуге. Географы, историки, писатели отмечают её капризный характер. Ей свойственны резкие подъёмы воды в разное время года. Краеведы полагают, что именно эта особенность отражается в её названии. В переводе с марийского Вытла-Вутла. На русском-Ветлуга. Предполагается, что на берега Ветлуги пришел народ, прозванный луговой черемисой (древние марийцы). Строил селения обрабатывал землю, сеял хлеб, воевал обороняя землю от лихих захватчиков. Археологические раскопки, в частности Одоевского городища, датируют находки VII—V веками до нашей эры — началом эпохи раннего железного века в лесном Поволжье.

По сведениям литературной мистификации XIX века «Ветлужский летописец», использовавшей в том числе и местный фольклор, Поветлужье пытался захватить у марийцев галицкий князь Константин Ярославич (брат Александра Невского), но безуспешно. Он ищет поддержку у татарского хана. В 1245 году от хана получено разрешение «занимать русским правый берег Ветлуги, а левый — черемисам». Однако воевать за Ветлугу с марийцами пришлось ещё сыну Константина Ярославича, Василию. В результате в одной из битв в 1280 году погиб черемисский князь Кай, и на территории правобережья верхнего и среднего Поветлужья (включая современный Ветлужский район) к началу XIV века стали появляться отдельные русские починки. Они располагались по соседству с марийскими становищами. Русские поселенцы были данниками галицких князей, а марийцы — своих и татарских князей. Эта ветлужская территория получила название Ветлужской волости, подчиненной Галицкому княжеству.

О проникновении русских в Поветлужье археолог О. Н. Бадер в своей работе «Городища Ветлуги и Унжи» сообщает, что если Унженский край начал заселяться русскими уже в XIII веке, то их проникновение в Поветлужье проходило вряд ли раньше XIV века.

Весь север нашей страны некогда был в подчинении господина «Великого Новгорода». Новгородцы знали водный путь, соединявший Волгу с севером через Ветлугу. Позднее земли по Ветлуге были присоединены к Московскому княжеству. Ветлужская волость пожалована была царем в 1620 году видному политическому деятелю Ф. И. Мстиславскому. Вотчина в с. Рождественском в 1640 году была пожалована Репнину Б. А. 155 лет Репнины владели ею. В конце XVIII века вотчину купили Лугинины, которые много сделали для развития с. Рождественское. В. Ф. Лугинин в 1867 году создал ссудное товарищество — первый в России кооперативный банк. Он помогал крестьянам улучшить жизнь. Больницу и школу Лугинин содержал за свой счет. Для содержания больницы после смерти Лугинина было выделено 283 тысячи рублей. На школу ежегодно расходовал 2 тысячи рублей.

23 июля 1959 года к Шарьинскому району была присоединена часть территории упразднённого Ивановского района.

Законом Костромской области от 30 декабря 2004 года район также был наделён статусом муниципального района как муниципальное образование, на территории которого были образованы 19 муниципальных образований нижнего уровня со статусом сельских поселений.

Законом Костромской области от 9 февраля 2007 года Шарьинский район как административно-территориальная единица области также сохраняет свой статус.

Население

Административное деление 
Шарьинский район как административно-территориальная единица включает 7 поселений.

В Шарьинский район как муниципальный район входят 7 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Законом Костромской области от 22 октября 2009 года было упразднено Матвеевское сельское поселение, влитое в Головинское.

Законом Костромской области от 22 июня 2010 года были упразднены Берзихинское, Катунинское, Печёнкинское, Поляшовское, Майтихинское и Марутинское сельские поселения, влитые в Ивановское сельское поселение; а также были упразднены Кривячское и Пищёвское сельские поселения, влитые в Шангское сельское поселение.

Законом Костромской области от 24 апреля 2017 года Варакинское сельское поселение было упразднено и влито в Шекшемское сельское поселение.

Законом Костромской области от 20 июня 2018 года Головинское сельское поселение было упразднено и влито в Шангское сельское поселение.

Законом Костромской области от 19 февраля 2021 года Заболотское сельское поселение было упразднено и включено в Зебляковское сельское поселение.

Населённые пункты 
В Шарьинском районе 179 населённых пунктов.

Экономика

Транспорт 
Через район проходит Северная железная дорога.

Культура 

В Шарьинском муниципальном районе работает 15 сельских Домов культуры, 4 сельских клуба, Дом творчества «Берегиня», ДТ «Искусница», Центр межпоселенческих библиотек, 21 сельская библиотека, 2 городских библиотеки. Обязанность по координации, организации досуга населения, работе с кадрами культуры возложена на комитет по делам культуры, молодёжи и спорта. В состав комитета входят межпоселенческая централизованная клубная система, межпоселенческая библиотека (библиотечная система), ДМШ, 2 Дома творчества.

Учреждения культуры, как библиотеки, так и клубные учреждения, работают со всеми категориями населения. Основная цель — закрепление молодёжи на селе, внедрение инновационных форм работы, участие в проектах на получение Федерального и Губернаторского грантов, таких, как: «Модельная сельская библиотека», «Государственная символика — воспитание гражданина России, участие в программах „Дети России“, Культура России», «Социально-экономическое развитие села до 2010 года» и другие.

Работа с ветеранами — одно из условий успешной работы сельских Домов культуры и сельских клубов. В районе создано и работает 30 ветеранских организаций, 15 клубов «Ветеран» при сельских Домах культуры, сельских клубах и Домах творчества. Вместе с ветеранами активно работают детско-ветеранские организации, тимуровские отряды и другие формирования. Передача знаний, умений и навыков старшего поколения младшему обогащает работу учреждений культуры как клубных, так и библиотек.

В библиотеках района проводится большая работа с читателями: используются все формы работы: от индивидуальной, до Интернет и высоких технологий. Библиотечная система постоянно занимает призовые места в областном конкурсе среди библиотечных систем Костромской области. Во всех библиотеках проводится большое количество встреч, диспутов, дискуссий, конкурсов, викторин, работают клубы «Общение», «В здоровом теле-здоровый дух», что позволяет привлечь массового читателя.

Развитие художественной самодеятельности — основная цель клубных учреждений культуры. В 2006 году работало 231 клубное формирование (кружки, студии, клубные любительские объединения), в них принимало участие более 3,7 тысяч человек.

Самодеятельные артисты принимают участие в областных, зональных, межрегиональных, районных смотрах и конкурсах: «Голоса России» в г. Волгореченске, межрегиональных: фестиваль «Мы с Ветлуги реки», в Ассоциацию которого входят 5 регионов, в их числе Костромская, Нижегородская, Кировская, Вологодская области и республика Марий Эл. Популярностью пользуются фольклорные праздники: «Щедрое яблоко» по мотивам сказок Ефима Чеснякова, «Играй, гармонь Костромская», конкурс «Снегурочка», фестиваль «Мы с Ветлуги — реки». Особой любовью у жителей района пользуются праздники «Широкая масленица», «Рождество Христово», «Пасхальные забавы», «День молодежи», новогодние и святочные гулянья, выставки «Из бабушкиного сундука», «Очумелые ручки», «От Родины черпаю вдохновенье» и другие.

В 2006 году в районе широко отмечалось 200-летие Храма в селе Николо-Шанга и 390-летие села. В празднествах принял участие архиепископ Костромской и Галичский Александр, высокие гости из Губернии. Учреждения культуры, как и другие структуры администрации Шарьинского муниципального района принимают участие в таких акциях, как «Вместе поможем ветеранам», «Пока беда не коснулась всех». Всего в 2006 году было проведено более 3700 мероприятий для населения района, в них приняло участие 97,5 тысяч зрителей.

Учреждения культуры ведут большую работу по возрождению промыслов и ремёсел Шарьинского района. С этой целью созданы Дома творчества, в которых занимаются и дети, и взрослые, и ветераны, и работающие. Обучают ремёслам и промыслам мастера-умельцы. Возглавляют работу Домов творчества Баринова Н. Ю. и Маранова Н. И. — мастерицы на все руки, а в помощниках — директора Домов творчества Шорохова В. В. и Хахилева С. С. Жители района имеют возможность научиться резьбе по дереву, плетению из лыка и лозы, вышиванию, вязанию, аппликации, ткачеству, изготовлению поделок из природного материала, бересты, капа. Наши мастера принимают участие в Российских, Международных, региональных и межрегиональных, областных и районных выставках прикладного искусства.

Интересен район традициями. Так, в XVIII веке, российским учёным Лугининым, который имел несколько усадеб в районе, была открыта земская больница, земская школа. В это же время начал работу народный театр. С именем Лугинина связано и то, что он разбил в селе Рождественское уникальный парк с трёхступенчатым прудом, завёз деревья из многих стран, подарил Московскому государственному университету богатую библиотеку и денег золотом на её содержание. Библиотека сохранена до сих пор на химическом факультете. Лугинины поставляли лес для корабельных мачт и лён на изготовление парусов. В селе Рождественское в сгоревшей ныне библиотеке был уголок, посвящённый памяти Лугинина. Работники библиотеки разрабатывали экскурсионный план по селу и парку Лугинина, в Доме культуры работает народный театр, который чтит традиции Лугинина.

Отдел культуры разрабатывает маршруты по району с выездом на природу, в наши сосновые боры, на реку Ветлугу, Храмы, родники. В районе работает база отдыха «Ветлуга», которая ежегодно принимает туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска и других городов России. Комплекс расположен в живописном месте на берегу озера Калмово, неподалёку от реки Ветлуга. Очаровательные домики со всеми бытовыми удобствами расположены в бору. Столовая, бар, танцевальная и волейбольная площадки, баня, сауна, конюшня и прочий набор услуг — все создает настроение, помогает расслабиться, отдохнуть, поправить своё здоровье. В лесу растут грибы белые, боровики, рыжики, путики и другие. Совсем рядом — лесная смородина, малина, калина, рябина, черемуха, земляника и черника, брусника и клюква. Как правило, отдыхающие заготавливают все это и увозят с собой домой.

Фольклорная экспедиция Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова неоднократно работала в нашем районе и, как результат, цикл книг «Ветлужская сторона». 1 том — краеведческий, 2 том — фольклорный, 3 том — «Сказки и легенды Ветлуги»; позднее — сборник стихов Виктора Смирнова. Издан двухтомник «Годы и люди», «Книга Памяти».

Известные люди 
В Шарьинском районе родились Герои Советского Союза В. В. Душеин, В. А. Таначев, Д. Н. Корязин. Худяков Г. А. одним из первых лесозаготовителей, был представлен к званию Героя Социалистического Труда. В деревне Суриха родился адмирал Н. И. Виноградов. В деревне Белышиха родился А. М. Смирнов — комендант 105 УР, 37 УР, командир 154-й ОМСБр, 320 сд.

В деревне Ерёмино родился советский государственный и партийный деятель, генерал-лейтенант Н. В. Соловьёв.

Знаменитый маркетрист, художник, фокусник, журналист В. М. Федоров прославился своими прекрасными работами, исполненными в стиле «маркетри» не только в России и за рубежом.

Стихи наших земляков Виктора Смирнова, Вячеслава Смирнова, А. Целищева известны и любимы. Виктора Смирнова именитые писатели сравнивали с Н. Рубцовым, С. Есениным. Такими по силе воспевания деревни являются его стихи.

Достопримечательности

Примечания

Литература 
 Балдин М. Поветлужье в древности. Поветлужье в VIII—XIV веках// Краснобаковская районная газета «Вперёд», 1990.

Ссылки 
 Информационный портал Шарьинского муниципального района
 Официальный сайт Шарьинского благочиния
 на сайте областной администрации
 Белоруков Д. Ф. Шарьинский район. Деревни, сёла и города Костромского края